Die Nürnberger Gastein Ladies 2013 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bad Gastein. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier hat vom 13. bis 21. Juli 2013 stattgefunden.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Nürnberger Gastein Ladies 2013 hat vom 13. bis 15. Juli 2013 stattgefunden. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2013
2013